Enzelsberg ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Enzelsberg (Niedermurach), Ortsteil der Gemeinde Niedermurach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Enzelsberg (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern

in Österreich:
 Enzelsberg (Gemeinde Atzbach), Ortschaft der Gemeinde Atzbach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Enzelsberg (Gemeinde Fernitz-Mellach), Ort in Fernitz-Mellach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark